Становец:

 Становец — село в Болгарии. Находится в Шуменской области, входит в общину Хитрино.
 Становец — село в Хустском районе Закарпатской области Украины.